Rumunjska:
 Botoşani (grad)
 Botoşani (županija)